Sayers est un patronyme porté notamment par :

 Chrystina Sayers (1986-), chanteuse, actrice et danseuse américaine ;
 Cooper Sayers (1999-), coureur cycliste australien ;
 Dorothy L. Sayers (1893-1957), femme de lettres et romancière britannique ;
 Elizabeth « Liz » Sayers (1963-), joueuse de tennis australienne ;
 Frances Clarke Sayers (1897-1989), auteure américaine spécialisée dans la littérature enfantine ;
 Gale Sayers (1943-2020), joueur américain de football américain ;
 Goldie Sayers (1982-), athlète britannique, spécialiste du lancer du javelot ;
 
 May Sayers, joueuse de tennis américaine ;
 Peig Sayers (1873-1958), mémorialiste irlandaise ;
 Tom Sayers (1826-1865), boxeur anglais combattant à mains nues.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais